Городские ворота:

 Городские ворота — фортификационный элемент, получивший наибольшее распространение в период Средних веков.
 Городские ворота — офисное высотное здание в районе Унтербильк города Дюссельдорф.
 Городские ворота — главные городские ворота в мальтийской столице Валлетте.